Panama 1928-ban vett részt először az olimpiai játékokon, és azóta 4 kivétellel mindig képviseltette magát a nyári sportünnepeken, de télin még egyetlen sportolója sem vett részt.

A panamai sportolók eddig 3 olimpiai érmet nyertek, mindet atlétikában. Az ország első olimpiai bajnoka Irving Saladino volt, aki a 2008-ban, Pekingben nyert a férfi távolugrók között.

A Panamai Olimpiai Bizottság 1934-ben alakult meg, a NOB 1947-ben vette fel tagjai közé.

Érmesek

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Források 

Nemzetek az olimpiai játékokon